Het seizoen 1990/1991 van FC Groningen was het 20ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Groningen.

Onder leiding van trainer Hans Westerhof kwam de club uit in de Eredivisie, waar het zijn beste prestatie ooit neerzette door als derde te eindigen in de eindrangschikking. Nooit eerder eindigde de Groningers zo hoog, de club hoefde alleen kampioen PSV en Ajax voor zich te dulden. Tot op heden is deze prestatie nog nooit geëvenaard door de club.

In het bekertoernooi verliepen de resultaten minder voorspoedig. In de derde ronde moest men op bezoek bij Ajax in Amsterdam, deze wedstrijd werd met 3-1 verloren en daarmee kwam het bekeravontuur ook ten einde.

Selectie

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

KNVB Beker

Wedstrijden 

1991
Groningen